New Milford kan avse:

New Milford, Connecticut – en ort i den amerikanska delstaten Connecticut
New Milford, New Jersey – en ort i den amerikanska delstaten New Jersey
Neyland (ort), Pembrokeshire, Wales